

Presentación previa 
La pareja formada por el alemán Dominik Meffert y el austríaco Philipp Oswald fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

El dúo integrado por el holandés Wesley Koolhof y el italiano Alessandro Motti ganaron el título, derrotando a la pareja formada por el moldavo Radu Albot y el polaco Mateusz Kowalczyk en la final por 7-67, 6-3.

Cabezas de serie 
 Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Semifinales)
 Radu Albot /  Mateusz Kowalczyk (FINAL)
' Wesley Koolhof /  Alessandro Motti (CAMPEONES)
 Andriej Kapaś /  Blazej Koniusz (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Oberstaufen 2014